Национална дивизия на Молдова (на молдовски Divizia Naţională), е дивизията от най-високо ниво в молдовския футбол. В нея се състезават 10 отбора. В края на сезона отборът, завършил последен в първенството изпада в „А дивизия“, а първия оттам се изкачва в Националната дивизия.

Националната дивизия се създава през 1992, след като Молдова става независима от Съветския съюз.

Членове за сезон 2012 – 2013 

 1 – Въпреки че завършва на 12-о място ФК „Костулен“ не изпада, а вместо него изпада „Сфинтул Георге Суручен“, който завършва на 10-о място. Отборът изпада, защото не успява да получи лиценз за новия сезон.
 2 – На първо място в „А дивизия“ завършва резерният отбор на „Шериф“ Тираспол, но тъй като той не може да се състезава заедно с първия отбор на негово място се изкачва „Сперанца“.

Шампиони

Шампиони по клубове

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Турнири по футбол
Футбол в Молдова